bzip steht für
 ein Datenkompressionsverfahren/-format und -programm, siehe bzip2
 eine Proteindomäne, siehe bZIP-Domäne

BZIP